SNP kan avse: 

 Politik: Scottish National Party
 Molekylärbiologi: Single Nucleotide Polymorphism